DWR steht für:
 Die wahre Religion, ehemalige islamistische Organisation
 Druckwasserreaktor
 Deutsche Wappenrolle
 Direct Web Remoting, eine Java-Open-Source-Bibliothek
 Powiat Wrocławski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Durable water repellent, bei Funktionsbekleidung verwendete Bezeichnung für wasserimprägniertes Gewebe

dwr steht für:
 Dawro (ISO-639-3-Code), eine der Ometo-Sprachen im Süden Äthiopiens

Abkürzung